Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-0, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Guillermo Vilas (finale)
 Víctor Pecci (terzo turno)
 Yannick Noah (semifinali)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 José Higueras (secondo turno)

 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Jose-Luis Damiani (terzo turno)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Manuel Orantes (terzo turno)
 Andrés Gómez (terzo turno)
 Ricardo Ycaza (primo turno)
 Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 Adriano Panatta (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1981